Бронепоезда типа БП-35 — советские бронепоезда (бепо) времён Великой Отечественной войны. Самые массовые бронепоезда РККА и НКВД к началу Великой Отечественной войны — в 1933—1941 годах построено бронепаровозов и бронеплощадок для сформирования не менее 46 бронепоездов.

История 

В 1933 году мастерские военного склада (военсклада) № 60 разработали улучшенный вариант лёгкой бронеплощадки. В качестве базы теперь использовали раму 4-осного 50-тонного вагона на тележках «Даймонд» (такие вагоны начал изготавливать брянский завод «Красной Профинтерн»). Бронезащиту бортов делали комбинированной: 15-мм броневая сталь — воздушный зазор — 12-мм обычная сталь. Как и в площадке типа военсклада № 60, крепление брони к каркасу из металлического профиля осуществляли на болтах. Для повышения жёсткости передний и задний листы усиливали уголками, приделанными снаружи. Эти уголки характерны только для бронеплощадок ПЛ-35.

В корне переработаны орудийные башни 76-мм пушек образца 1902 года: теперь они делались из плоских сваренных 15-мм бронелистов, и в плане вида 20-угольника. Башенку на крыше башни для панорамы также делали сварную в виде 10-угольника. В целом из-за более плотной компоновке уменьшили высоту по сравнению с бронеплощадкой типа военсклада № 60.

Вместо бортовых пулемётных установок «Верлюз» установили шаровые, с бронированным кожухом ствола пулемёта. Такие же установки установили в башнях. Они позволили увеличить углы обстрела пулемётов, и облегчить ведение огня из них.

На командирской башенке установили танковую панораму ПТК. что улучшало наблюдение командира бронеплощадки. Улучшена боеукладка, в результате возимый боезапас увеличился до 560 снарядов и 30 000 патронов (120 коробок), введена внутренняя связь между командиром бронеплощадки, командирами орудий и пулемётными расчётами, установили 10 аккумуляторов для аварийного освещения.

Кроме бронеплощадки, переработан и бронепаровоз. На нём несколько изменили прямоугольную командирскую рубку, в которой смонтировали радиостанцию 71-ТК-1 с поручневой антенной, на тендере установили шестигранную бронебашню со спаренной установкой пулемётов Максима, изменили толщины брони: 10 мм вертикальные листы, 8 мм наклонные и крыша, 15-мм командирская рубка, 13 мм башня ПВО и будка машиниста.

Командир бронепоезда получил телефон для связи с командирами бронеплощадок, орудий и паровозной бригадой. Командиры площадок вызывались ревуном, машинист и командир бронепоезда — звонком и лампочкой

Проекты новых образцов рассмотрели в УММ РККА и в конце 1934 года передали для серийного производства на брянский машиностроительный завод «Красный Профинтерн» с названием ПЛ-35 и ПР-35 (бронеплощадка лёгкая образца 1935 года и бронепаровоз образца 1935 года).

Паровозы для бронирование (Ов или Оп) поступали с заводов Наркомата путей сообщения СССР после капитального ремонта. Для этого чаще использованы паровозы изготовления 1895—1906 годов, которые оснащали дополнительными устройствами — модератором, паровым отоплением, дополнительной перегородкой в баке тендера. При ремонте подвижной состав готовили к переходу на колею 1435 мм для действий на железных дорогах Западной Европы: паровоз сдвигом бандажей, а тендер — сдвигом колёс.

Для изготовления бронеплощадок использовали рамы и тележки 50-тонных крытых товарных вагонов производства завода «Красный Профинтерн».

Вплоть до начала Великой Отечественной войны завод «Красный Профинтерн» был единственным предприятием в Советском Союзе, занимавшимся изготовлением бронепоездов.

Ремонтная база № 6 
В июне 1937 года мастерские и конструкторское бюро военного склада № 60 выделили в самостоятельное предприятие — броневую ремонтную базу (бронерембазу) № 6, которой передали часть территории склада. Начиная с этого времени и до августа 1941 года бронерембаза № 6 являлась единственным предприятием, занимавшимся ремонтом специальной части бронепоездов (бронекорпусов, вооружения и внутреннего оборудования).

Бронеплощадка ПЛ-37 
В августе — сентябре 1936 года в конструкторском бюро военного склада № 60 разработали проект лёгкой бронеплощадки, обозначенный ПЛ-36. На ней предлагалось увеличить толщину брони до 20 мм, для повышения пулестойкости борта корпуса, командирская башенка и орудийные башни делали наклонными (8 градусов к вертикали). Крепление брони к каркасу и раме вагона болтами с полупотайной головкой гайками внутрь, затем между собой бронелисты должны были сваривать.
Артиллерийское вооружение из двух 76-мм пушек образца 1902/30 годов с длиной ствола 40 калибров на модернизированных тумбовых установках. Установки обеспечивали углы обстрела по вертикали −5 — +37 градусов, что позволяло вести заградительный огонь по самолётам.

Существенно переработано и пулемётное вооружение. Кроме двух пулемётов Максим в пушечных башнях, ещё четыре устанавливали в пулемётных башенках (по две па каждом конце платформы), что повышало эффективность пулемётного огня. Боекомплект 560 снарядов и 27 000 патронов в стеллажах.

Смотровые щели в командирской башенке, в корпусе и орудийных башнях оснащали пуленепробиваемыми стёклами «Триплекс», а в панорамных башенках устанавливали перископы «Разведчик».

Руководство АБТУ РККА (1 января 1935 года УММ РККА переименовали в автобронетанковое управление (АБТУ) Красной Армии) решило на основе БП-36 разработать упрощённую конструкцию, гибрид ПЛ-35 и ПЛ-36: от БП-35 взяли конструкцию корпуса с увеличением толщины брони до 20 мм, от БП-36 пушечные башни с тумбовыми установками и вооружением и внутренние укладки инструмента и имущества.

Как и предшественница ПЛ-35, ПЛ-37 на основе 50-тонного 4-осного вагона завода «Красный Профинтерн». Толщина брони 20 мм (борта, башни, командирская башенка) и 15 мм (крыша), листы крепили к металлическому каркасу и раме болтами. Орудийные башни и панорамные башенки на их крыше с наклонными бортами. Броня ПЛ-37 обеспечивала защиту от 7,62-мм бронебойных пуль на всех расстояниях, от 12,7-мм бронебойных пуль пулемёта ДК с 650 м и от 37-мм бронебойных снарядов с 1200 м.

Вооружение ПЛ-37 из двух 7б,2-мм пушек образца 1902/30 года на модернизированных тумбовых установках образца 1937 года завода «Красный Профинтерн» с углом возвышения 37 градусов. Благодаря новым орудиям и установкам дальность стрельбы ПЛ-37 14 км (у ПЛ-35 — 12 км, у площадки типа военсклада № 60 — 10 км. Кроме того, в отличие от ПЛ-35, орудия на ПЛ-37 оборудовали ножным спуском, что облегчало ведение огня. Пулемёты устанавливали в шаровых установках как на ПЛ-35. Боекомплектл 560 снарядов и 28 500 патронов (114 коробок), уложенных в специальные стеллажи.

Бронеплощадки ПЛ-37 оборудовали паровым отоплением от паровой машины паровоза, внутренним освещением и аккумуляторами для аварийного освещения. Под полом сделаны укладки шанцевого инструмента, запасных частей для орудий и пулемётов, инструмента для ремонта брони, подрывного имущества и имущества связи.

Смотровые щели в башенке командира бронеплощадки, во входных дверях и орудийных башнях оснащали смотровыми приборами с пуленепробиваемыми стёклами «Триплекс».

Все бронеплощадки ПЛ-37 вписывались в западноевропейский железнодорожный габарит и подготовлены к переходу для действий на железных дорогах колеи 1435 мм. Изготовление ПЛ-37 вели вплоть до эвакуации завода «Красный Профинтери» в августе 1941 года, а затем их выпуск передали на Ворошиловградский паровозостроительный завод. Но здесь собрали из задела, эвакуированного с «Красного Профинтерна», только две ПЛ-37 и один паровоз ПР-35, которые поступили на укомплектование особого бронепоезда № 2 «За Родину», переданного Красной Армии в октябре 1941 года («особый» означает, что его изготовление началось по инициативе рабочих заводов наркомата тяжёлого машиностроения. Постановлением Государственного Комитета Обороны № 287сс от 27 июля 1941 года была утверждена постройка двух таких бронепоездов — № 1 «За Сталина» на Коломенском заводе имени Куйбышева и № 2 «За Родину» на заводе «Красный Профинтери»).

На бронепаровозах ПР-35 начиная с 1937 года ввели установку прожектора.

В 1938—1939 годах от 8 до 10 бронеплощадок ПЛ-35 на ремонтной базе № 6 в Брянске были доведены до уровня ПЛ-37 — установили башни от ПЛ-37 с 76-мм пушками образца 1902/30 года на модернизированных тумбах завода «Красный Профинтерн», усилили броню.

Бронеплощадка ПТ-33 
В 1931 году мастерские военсклада № 60 разработали проект типовой тяжёлой бронеплощадки. Эти тяжёлые бронеплощадки начали изготавливать в мастерских склада.

На одном конце площадки орудийная башня из 20-мм стали цилиндрической формы. Она похожа на башню лёгкой бронеплощадки БП-35, но имела больший диаметр и высоту. Для демонтажа и установки орудия в задней части башни люки, кроме того в бортах башни шесть двухстворчатых люков для вентиляции.

На крыше бронеплощадки между башнями короб с восемью небольшими лючками (два сверху и по три с боков) для наблюдения и вентиляции. В передней части короба шестигранная командирская башенка с шестью смотровыми щелями.

Вооружение бронеплощадки из 107-мм пушки образца 1910 года и одного пулемёта Максима в башне и четырёх бортовых Максимов. Пушка на тумбовой установке Брянского завода, пулемёты на установках «Верлюз» (бортовые) и в шаровой (башенной). Снаряды, заряды и патроны в лентах и коробках — в стеллажах. Посадка экипажа площадки из 15 человек через две двери в бортах, смещённых относительно друг друга, в полу люк аварийного выхода. Для обслуживания ходовой части бронеплощадки в нижней части 18 люков (по 9 с каждой стороны). Изготовление таких бронеплощадок начали в начале 1931 года в мастерских склада № 60.

В 1930—1934 годах бронепоездные части РККА получили 26 тяжёлых бронеплощадок, из них 16 изготовили мастерские склада № 60 и 10 — завод «Красный Профинтерн». В документах того времени первые именовали «тяжёлые бронеплощадки типа военсклада № 60», вторые — ПТ-33 (тяжёлая бронеплощадка 1933 года). С 1935 года все они обозначались ПТ-35 (аналогично лёгким бронеплощадкам ПЛ-35).

Летом 1936 года конструкторское бюро военного склада № 60 разработало проект тяжёлой бронеплощадки, обозначенной ПТ-36. Её бронирование усилили до 20 мм, а для увеличения пулестойкости борта корпуса устанавливали под углом 8 градусов. Крепление брони к каркасу и раме болтами с полупотайной головкой гайками внутрь, между собой бронелисты сваривали.

Основное вооружение из 107-мм пушки образца 1910/30 годов в башне и пяти пулемётов Максима в шаровых установках. Пушка на модернизированной тумбовой установке завода «Красный Профинтерн», которая обеспечивала углы обстрела по вертикали −3 — +37 градусов. Один пулемёт в орудийной башне, два в бортах корпуса и два в пулемётных башенках в передней части площадки. Кроме того, впервые в отечественных бронеплощадок на ПТ-36 счетверённая зенитная пулемётная установка четырёх Максимов М4 в задней части площадки и она могла вести огонь через сдвижной люк в крыше.

Боекомплект 160 выстрелов раздельного заряжания в лотках на стеллажах, и 37 000 патронов в коробках. Наблюдение через смотровые щели со стёклами «Триплекс» в командирской башенке, пушечной и пулемётных башнях. На ПТ-З6 введена система выключения рессор площадки для облегчения ведения огня из орудия.

В 1937 году завод «Красный Профинтерн» бронеплощадку изготовил.

Летом 1939 года прошли войсковые испытания опытной тяжёлой бронеплощадки, обозначенной ПТ-38 (бронеплощадка тяжёлая образца 1938 года). По их результатам АБТУ подняло вопрос о принятии ПT-38 на вооружение Красной Армии. Но в связи с тем, что производство 107-мм пушки образца 1910/30 года прекращалось (взамен её планировали выпускать новую 107-мм пушку М-60), производство новой тяжёлой бронеплощадки «повисло».

В декабре 1941 года ПТ-38 включили и бронепоезд № 1 (с декабря 1942 года — № 696) 22-го отдельного дивизиона бронепоездов. В нём бронеплощадка прошла всю войну, показав хорошие боевые и эксплуатационные качества.

Бронеплатформа СПУ-БП 

В 1935 году, вместе с разработкой бронеплощадки ПЛ-35 и паровоза ПР-35, АБТУ решило усилить средства противовоздушной обороны бронепоездов. К этому времени на тендере бронепаровозов ПР-35 устанавливали бронированные башни со спаренной установкой пулемётов Максима, но этого было недостаточно. Поэтому конструкторское бюро военного склада № 60 получило задание на разработку зенитной платформы, вооружённой счетверённой установкой М4 пулемётов Максима. Это закончено к октябрю 1935 года.

Площадка — шестигранная башня, склёпанная из 20-мм брони, с дверью в одной из стенок и сдвижной крышей на роликах. Внутри счетверённая зенитная установка пулемётов Максима М4 и боезапас — 20 коробок с лентами (10 000 патронов [к ЗУ М4 ленты по 500 патронов]). Башня в центре стандартной 2-осной 20-тонной универсальной платформы, к полу которой приваривали 4 металлических угольника, к которым болтами крепили башню. Кроме того, в полу платформы внутри башни прорезали люк для аварийного выхода расчёта пулемётной установки из 3 человек под платформу.

В начале 1936 года мастерские военного склада № 60 изготовили опытную платформу, названную СПУ-БП — специальная пулемётная установка для бронепоездов. После испытаний первую СПУ-БП с чертежами передали на завод Красный Профинтерн для серийного изготовления. Предполагали, что каждый бронепоезд получит по одной СПУ-БП. но к началу Великой Отечественной их изготовили всего 28, то есть ими оснастили всего около 60 % бронепоездов. На июнь 1941 в 1-м одбп 2 СПУ-БП, во 2-м — 3, 3-м — 3, 7-м — 3, 8-м — 3, 9-м — 3, 10-м обепо — 2, 11-м — 2, 13-м — 1, 60-м — 1, 63-м — 1, 66-м — 1, 67-м — 1, 100-м лёгком артполку — 2<ref name="Амирханов">Глава 4. Амирханов Л. И. Броненосцы железных дорог. 2005</ref>.

 К началу Великой Отечественной войны 
На 1 июня 1941 года на балансе ГАБТУ состояло 44 бронепоезда: 32 лёгких и 12 тяжёлых, из них 8 и 2, соответственно, относились ко второй очереди развёртывания, осуществляемой при объявлении мобилизации. На хранении находились 14 лёгких бронеплощадок ВС-60 постройки до 1933 года, а также опытная ПТ-38 (с 107-мм пушкой 1910/30 годов). Кроме того один бронепоезд БП-35 входил в состав войск НКВД.

К 22 июня 1941 года в РККА находилось 50 бронепаровозов (из них 3 в ремонте), 14 лёгких бронеплощадок типа ВС-60, 38 — ПЛ-35 (ещё две были у НКВД) и 26 — ПЛ-37, 26 тяжёлых с 107-мм пушками и 28 зенитных бронеплощадок СПУ-БП с счетверёнными пулемётными установками М4 пулемётов Максима (из них 15 находились на Дальнем Востоке — в Забайкальском военном округе и в Дальневосточном фронте).

 В Великой Отечественной Войне 
В этом разделе описаны лишь некоторые отдельные дивизионы бронепоездов с бронепоездами типа БП-35 и отдельный бронепоезд типа БП-35, принявшие участие в войне. Номер 5 носил 5-й отдельный батальон бронедрезин.

 1-й отдельный дивизион бронепоездов 
С началом Великой Отечественной войны 1-й отдельный дивизион развёрнут до штатов военного времени и 23 июня 1941 года в составе бепо № 15, 17 (лёгкие) и № 31 (тяжёлый) и 2 СПУ-БП. № 31 убыл в Ковель, в распоряжение 45-й стрелковой дивизии. 25 июня бронепоезда поддерживали огнём части, дав возможность планомерно отвести войска на новые позиции. 26 — 30 июня лёгкие бронепоезда № 15 и 17 поддерживали части Красной Армии у станций Мациев и Ковель, а № 31 — под Острогом. При этом огнём тяжёлого бепо подбито 5 немецких танков.

5 июля 1941 года из-за невозможности отхода (железная дорога перерезана немцами) в районе станции Казатин оставлен бронепоезд № 31. Его команда в пешем порядке вела бои с 13-й железнодорожной бригадой под Бердичевым и в самом городе. 8 июля у станции Мартыновка бронепоезд № 17 попал под артобстрел противника, одна бронеплощадка сошла с рельс, а путь разбит. Команда вела бой до последней возможности, после чего оставила разбитый состав. Через три дня её вместе с командой бепо № 31 отправили на переформирование в Киев.

Бронепоезд № 15 13 июля — 2 августа вёл бои под Коростенем, Владимир-Волынским, Житомиром и Малиным, поддерживая 19-й механизированный и 45-й стрелковый корпуса. После ремонта в Чернигове (к этому времени имел 12 сквозных пробоин от снарядов, не считая осколков) бепо действовал в районе Бехи, Брянска и Выблы — только за 2 — 3 сентября из его орудий выпущено 700 снарядов.

10 сентября 1941 года бронепоезд подвергся сильной бомбёжке немецкими самолётами, получил серьёзные повреждения: в шести местах пробит котёл паровоза, в двух местах командирская рубка, пробиты две орудийных башни, повреждены все орудия и тележка первой бронеплощадки. Спустя три дня поезд небронированным паровозом доставили на Харьковский паровозоремонтный завод на ремонт, но его не закончили — завод с 25 сентября начало эвакуацию в Воронеж. Сюда же отправили и бронепоезд № 15.

10 октября от начальника управления бронепоездов полковника Чаброва получен приказ о передаче бепо № 15 для формирования нового дивизиона, а личный состав 1-го дивизиона направлялся в Харьков для получения другой матчасти.

 2-й отдельный дивизион бронепоездов 
С 7 сентября 1938 года вошёл во 2-ю Отдельную Краснознамённую армию на Дальнем Востоке.

6 июля 1941 года дивизион перешёл на трёхбронепоездной штат военного времени № 016/731 из лёгких бепо № 18, 20 и тяжёлого № 33 и 3 СПУ-БП. В мае 1942 года 2-й дивизион перешёл на двухбронепоездной штат в связи с чем из него изъяли лёгкий бепо № 20, убывший в 15-ю армию.

На основании распоряжения начальника ГБТУ от 5 декабря 1942 года бронепоезда заимели новые номера: № 18 — стал № 728, а № 33 — № 732. С 18 декабря 1945 года 2-й отдельный дивизион перешёл в подчинение Забайкало-Амурского военного округа.

В начале января 1946 года команда бепо № 728 на основании директивы ГБТУ перешла на новый бепо № 602 (четыре двухосных бронеплощадки). 17 января 1946 года дивизион с бепо № 602 и 732 убыл на станцию Харбин для охраны Китайско-Восточной железной дороги. 23-25 марта бронепоезд № 602 совместно с батальоном 231-го стрелкового полка вёл бои с хунхузами в районе Имяньпо — Вейшахе, захватив 246 винтовок, 4 пулемёта и около 115 000 патронов. Трофеи передали одному из полков 4-й Народно-Революционной армии Китая.

 3-й отдельный дивизион бронепоездов 
3 — 4 мая 3-й отдельный дивизион бронепоездов убыл на Дальний Восток, и 25 мая вошёл в 1-ю Краснознамённую армию, дислокация на станции Лесозаводск Уссурийской области.

6 июля 1941 года дивизион перешёл на штат военного времени № 016/731 из лёгких бепо № 41, 42, тяжёлого № 43 и 3 СПУ-БП с дислокацией на станции Манзовка. На основании приказа заместителя наркома обороны Я. Н. Федоренко от 18 марта 1942 года 3-й дивизион перешёл на штат с двумя бепо, в связи с чем из него ушёл бронепоезд № 41. На основании приказания начальника ГБТУ от 5 декабря 1942 года бронепоезда получили номера; № 42 — № 726 (бронепаровоз Ов типа ПР-35 бронировки 1936 года, две бронеплощадки № 341 и 539 типа ВС-60, в 1943 году перевооружены пушками Ф-34), а № 43 — № 749 (бронепаровоз Ов типа ПР-35 бронировки 1936 года, две бронеплощадки ПТ-33).

В ноябре 1944 года 3-й дивизион передали во 2-ю Краснознамённую армию. Во время войны с Японией дивизион охранял Амурскую железную дорогу на участке Свободный—Мухино.

 4-й отдельный дивизион бронепоездов 
На 6 января 1941 года при 4-м дивизионе бронепоездов: бронепаровозов — 10, лёгких бронеплощадок — 9 (из них 5 ПЛ-37 и прошедших модернизацию ПЛ-35), тяжёлых бронеплощадок — 6, БА-10жд — 7, БА-20жд — 17, из этого количества 3 бронепаровоза, 4 лёгких и 2 тяжёлых площадки предназначались для формирования бепо № 40, 44 и 46, а остальные числились в неприкосновенном запасе

По директиве Генерального Штаба РККА 15-20 июня 1941 года 4-й дивизион сформировал три бронепоезда, которые к 23 июня должны были дислоцироваться в пунктах Прибалтийского Особого военного округа: бепо № 40 — Митава, № 44 — Вильно, № 46 — Паневежис. Из них в начале войны бепо № 40 действовал под Шяуляем, № 46 под Ригой, № 44 задержан на станции Молодечно. После начала войны бронепоезд активно воевал под Лидой, Барановичами, Столбцами и Кричевым. В бою 15 августа 1941 года одна бронеплощадка полностью разбита, вторая и бронепаровоз серьёзно повреждены.

4-й отдельный дивизион бронепоездов после начала Великой Отечественной войны, по плану развёртывания, переформировался в 1-й запасной полк бронепоездов. Это проведено 23-25 июня 1941 года, при этом командир 4-го дивизиона майор И. И. Бончев стал командиром 1-го запасного полка. Так, с 25 июня 1941 года, 4-й дивизион бронепоездов перестал существовать как воинская часть. Тем не менее, расскажем о действиях некоторых бронепоездов, которые комплектовал 1-й запасной полк в начале войны.

В начале июля 1941 года вновь сформированы и отправлены на фронт бронепоезда № 40 и 46, для чего использовалась матчасть неприкосновенного запаса. Из них бепо № 40 оставлен 4 августа в районе станции Пригорье (участок Брянск—Жуковка) из-за невозможности движения (пути уничтожены авиацией), а № 46 10 августа 1941 года вошёл в 12-й отдельный дивизион бронепоездов.

Кроме того, по приказу по Брянскому гарнизону от 11 августа 1941 года 1-й запасной полк сформировал два бронепоезда, направленных для обороны Брянска. Один из них тяжёлый (командир капитан Королёв Ф. К.), а второй смешанный (лёгкая и тяжёлая бронеплощадки, командир младший лейтенант Билунов Н. Б.). Оба бронепоезда убыли на фронт в район Почеп 21 августа, где действовали до 23 августа, затем убыли в запасной полк бронепоездов. В дальнейшем эти бронепоезда использовались в как учебные.

По распоряжению начальника ГАБТУ Я. Н. Федоренко 1-й запасной полк бронепоездов 25 августа 1941 года эвакуирован из Брянска в Тамбов.

 6-й отдельный дивизион бронепоездов 
Дивизион «скрытого» формирования, развёрнут на основе запасного полка бронепоездов в Брянске 22-27 июня 1941 года из лёгких бепо № 50, № 51 и тяжёлого № 52. 27 июня дивизион убыл в Гомель и вошёл в 21-ю армию. 29 июня — 7 июля действовал на участках Гомель — Калиниковичи — Старушки и Рабкор — Бобруйск. Бепо № 50 поддерживал наступление, а затем и отход 63-го стрелкового корпуса. 4 июля бронепоезд попал под сильный артиллерийский обстрел и под атаку танков. Бепо огнём вынудил замолчать немецкую артиллерию и подбил 18 танков  .

6 июля, прикрывая отход 117-й стрелковой дивизии у Бобруйска, он уничтожил и рассеял несколько десятков пехотинцев. За мостом через Днепр железнодорожный путь взорван. Пользуясь этим, немцы стали расстреливать бепо из орудий, повредив паровоз и бронеплощадку. Огнём второй уничтожено 2 орудия и повреждено 3 танка. Экипаж вёл огонь до тех пор, пока не стали рваться снаряды на второй горящей площадке. Остатки экипажа отошли с частями 117-й стрелковой дивизии, командир которой объявил экипажу бронепоезда благодарность за помощь в боях.

Бронепоезда № 51 и 52 в это время действовали у Ратмировичи, сдерживая немецкие войска без поддержки пехоты. 29 июня — 17 июля они, по неполным данным, уничтожили и подбили 10 средних и 9 лёгких танков, 2 бронеавтомобиля, 72 мотоцикла и 50 автомобилей, зенитный расчёт Климова и Михалевского сбил 2 самолёта.

21 июля дивизион передали в 3-ю армию, а бронепоезд № 50 получил новую матчасть. Здесь бронепоезда действовали со 75-й стрелковой дивизией и 18-м пограничным отрядом.

В ходе последующих боёв бепо № 52 отрезан противником со стороны Бобруйска. Несмотря на это, он до 30 июля действовал на линии Рабкор — Заполье, после чего разбит немецкой авиацией. Но через некоторое время команда «при помощи железнодорожников Гомеля» построила блиндированный поезд, который вошёл в дивизион под тем же № 52.

В это время бронепоезда № 50, 51 поддерживали наши части в районе Коржевка — Концевичи, до 6 августа уничтожив до 13 орудий, 3 лёгких танка и штаб пехотного полка, где захвачены документы и знамя.

До конца августа 6-й дивизион активными действиями оказывал помощь 45-й и 47-й кавалерийским дивизиям и 66-му стрелковому корпусу на участках Птичь — Коржевка, Холодники — Остаповичи, Холодники — Горочицы. 18 августа в районе Остаповичи немецкая авиация вывела из строя бронепоезд № 50, экипаж вывел только одну бронеплощадку. 21 августа она, с остатками экипажа бепо № 50, отправлена в Конотоп для изготовления недостающей материальной части бронепоезда.

3-5 сентября бронепоезда № 51 и 52 поддерживали 217-ю стрелковую дивизию в районе Низовка — Мена. 6 сентября в 15 часов при налёте 32 самолётов противника пути впереди и сзади бронепоездов разбиты. Командир дивизиона пытался организовать ремонт пути и оттянуть поезда назад, но командир 217-й стрелковой дивизии этого не разрешил и потребовал продолжать вести огонь. В 19 часов немецкие самолёты вновь совершили налёт на бронепоезда и по обеим сторонам железной дороги показалось до 20 немецких танков. Пытаясь прорваться к своим, паровоз, бронеплощадки и контрольные платформы бронепоезда № 51 сошли с рельс и наклонились. Бронепоезд № 52 в это время вёл бой, маневрируя на участке 600—700 м. Попытка связаться с 217-й дивизией неуспешна. Огнём танков разрушены обе бронеплощадки и паровоз бепо № 51, бронепоезд № 52 также получил несколько прямых попаданий. В 21 час экипажи бронепоездов стали отдельными группами отходить на станцию Дочь.

 7-й отдельный дивизион бронепоездов 

К июню 1941 года в 7-м дивизионе бронепоездов лёгкие бепо № 27 и № 29, тяжёлый бепо № 22, 3 СПУ-БП и кадры второй очереди четырёх бронепоездов. 22 июня 1941 года дивизион в Навтлуге, 23 июня 1941 года дивизион выделил из своего состава 53-й, 53-й, 54-й, 55-й и 56-й отдельные бронепоезда, 24 июня дивизион ушёл для обороны и охраны черноморского побережья. До 10 октября 1941 года дивизион базировался на станции Самтредиа Закавказской железной дороги и патрулировал железную дорогу на участке Сухуми — Поти — Батуми. Затем переброшен на Южный фронт, 16 октября прибыл в Ростов-на-Дону, на станцию Бессереновка. Там дивизион поддерживал части 31-й стрелковой дивизии. С 20 ноября прикрывает Ростов-на-Дону и Аксайскую переправу, действуя на участке 24 километра, и там практически уничтожен.

 «Тульский рабочий» — бронепоезд № 2 60-го отдельного дивизиона бронепоездов 

«Тульский рабочий» или с 28 октября 1941 года бронепоезд № 13 «Тульский рабочий» Юго-Западного фронта, с апреля 1942 года бронепоезд № 2 60-го отдельного дивизиона бронепоездов. Принимал участие в обороны Тулы и действовал на Юго-Западном фронте. 31 мая 1942 года бронепоезд № 2 атаковала авиация противника. Бронепоезд получил ряд повреждений бронеплощадок — пробита броня, выведены из строя все орудия, включая два зенитных, разбита ходовая часть. 8 июня 1942 года по приказу заместителя командующего Юго-Западным фронтом по автобронетанковым войскам экипаж с бронепоездом убыл на ремонтную базу в Воронеж для получения новой матчасти.

 Примечания 

 Сноски 

 Литература 
 Амирханов Л. И.'' Броненосцы железных дорог —  : Остров, 2005. — 212 с. — ISBN 5-94500-001-9 [малотиражная книга]
 
 
 
 
 
 *

Ссылки 
 Бронепоезда Красной Армии 1930—1941. Коломиец М.
 Список отдельных дивизионов бронепоездов Красной Армии со ссылками на статьи о них
 1-й отдельный дивизион бронепоездов
 7-й отдельный дивизион бронепоездов

Бронепоезда РККА до и во время Великой Отечественной войны
Бронетехника СССР периода Второй мировой войны